В женском отборочном турнире Азии по футболу на летние Олимпийские игры 2012 принимают участие 17 команд. Турнир пройдёт в три этапа. Две лучшие команды квалифицируются на Игры.

В первом этапе участвуют 12 сборных, разделённых на три группы по пять (группа A), три (группа B) и четыре (группа C) команды. Они играют по матчу друг с другом. Победитель каждой группы и занявшие вторые места в группах A и C сборные проходят во второй раунд, где также играют по матчу друг с другом. Победитель этого раунда присоединяется к пятерым освобождённым от отбора странам. Они играют по матчу друг с другом, и две лучшие команды этого этапа квалифицируются на Игры.

Первый этап

Группа A

Группа B 

Дополнительная игра

Группа C

Второй этап

Третий этап 
В третий этап автоматически прошли следующие команды:

Ссылки 
 Азиатская конфедерация футбола 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012